Independents pel Progrés de Roda, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Roda de Ter, a Osona
 Drets sobre la propietat intel·lectual (del seu nom en anglès Intellectual Property Rights), drets que genera la propietat intel·lectual
 Dret internacional privat (del seu nom en alemany Internationales PrivatRecht), part del dret que regula la relació entre subjectes de diferents nacionalitats
 Índex de progrés real, indicador que mesura el benestar econòmic i el progrés social d'un país
 Índex de prioritat de risc, indicador que s'utilitza en anàlisi modal de fallades per a prioritzar les accions per a evitar-les
 Indicação de proveniência regulamentada, etiqueta de qualitat VQPRD utilitzada en els vins de Portugal
 Ice Penetrating Radar, instrument d'equipament del projecte Jupiter Icy Moon Explorer de l'Agència Espacial Europea